Martha M. Masters – fikcyjna postać dramatu medycznego stacji FOX, Dr House, odgrywana przez Amber Tamblyn. Po raz pierwszy pojawia się w 7 sezonie. 

Rodzice Marthy poznali się na studiach, jej ojciec jest profesorem na Columbia University i poznał swoją przyszłą żonę, kiedy ta była jego studentką. Są małżeństwem od 32 lat. Sama Masters ukończyła liceum w wieku 15 lat. Zanim wstąpiła do szkoły medycznej, uzyskała dwa doktoraty: z matematyki stosowanej i historii sztuki.

Charakterystyka 
Obecnie jest studentką trzeciego roku medycyny. Zostaje zatrudniona przez House'a z rozkazu dr Cuddy, w zastępstwie Trzynastki, która wyjechała ze szpitala Princeton-Plainsboro, bez podania przyczyny. Masters jest osobą, która spędza większość czasu w akademiku i ma trudności w relacjach z ludźmi. Odmawia włamania się do domu pacjenta i chce im zawsze mówić prawdę. Pod koniec siódmego sezonu Masters kończy szkołę medyczną i, ku zdziwieniu, orientuje się, że House szuka stażystki. Nie może się zdecydować czy przyjąć posadę, ponieważ House ją oszukuje i manipuluje nią. Ostatecznie odrzuca propozycję i odchodzi z zespołu House'a.

W przeszłości Chris Taub prowadził z Masters rozmowę kwalifikacyjną do Johns Hopkins University. Jej ulubioną liczbą jest stała Eulera.

Koncepcja 
Odtwórczyni roli Masters, Amber Tamblyn, twierdzi, że jej bohaterka cierpi na zespół Aspergera. Ponadto, aktorka powiedziała, że postać Marthy jest być może wzorowana na prawdziwej osobie – najlepszej przyjaciółce aktorki, która nazywa się Martha Meredith Masters i jest studentką szkoły medycznej.

Przypisy

Bibliografia 
 

Postacie z serialu Dr House